PQA steht für:
 President’s Quality Award, US-amerikanische Auszeichnung
 Pacific Coast Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

pqa steht für:
 Pa'a (ISO-639-3-Code), eine der Tschadischen Sprachen

Abkürzung